Het Centraal Comité voor de Armenzorg was gevestigd op het terrein van het voormalig hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorwegen in Bandoeng.

Achtergrond 
Nederlands-Indie was voornamelijk afhankelijk van de export. Door de Grote Depressie van de vroege jaren 1930 onstond er een handelsrecessie. Er werden beslissingen genomen door de overheid die de crisis erger maakte. Zo werd er flink bezuinigd op personeel en productie, er kwamen loonkortingen en de seizoensarbeiders werden niet meer aangenomen. Maar in plaats van de marktwerking :  minder productie betekend hogere prijzen werden de handels prijzen door de mondiale crisis steeds lager. Met een ingezette lagere productie en lagere handelsprijzen stort de omzet- en export van Nederlands-Indie in elkaar. Mensen kwamen op straat te staan er ontstond armoede waar niet meer uit te komen was.

Armenzorg Bandoeng 1934-1942 
In Bandoeng waren verenigingen en stichtingen die hulp boden aan de 'door de tijdsomstandigheden verarmde burgers'. Deze waren opgericht als pijlers van de diverse samenleving van Bandoeng en droegen zorg voor hun achterban. 

 A.B.C.D. of A.B.C. dienst, de Algemene Bandoensche Coöperatieve Dienst, de belangenorganisatie voor Nederlanders en Indisch-Nederlanders.

 A.S.I.B. Algemeen Steuncomite Inheemse Behoeftigen, behartigde de belangen van de Indonesische burgers.

 Comité Steun voor Chinese Crisis Slachtoffers en Comité voor Chinese Armenzorg droegen zorg voor belangen van de Chinese burgers.

 I.E.V. het Indisch Europees Verbond, het I.E.V. Vrouwen Afdeling of Vrouwen Organisatie I.E.V.V.O en de I.E.V Armenzorg. 

 Vrouwenverenigingen waaronder de Huisvrouwen Vereniging.

 St Vincentius en St Elisabeth verzorgden de armenzorg vanuit de kerk.

Lokatie armenzorg 1934-1942 
Op 16 juli 1934 gaven de Staatsspoorwegen aan dat zij de werkplaatsen en hoofdkantoor te Bandoeng wilden gaan sluiten. En gaven de loodsen, kantoren en machines op het terrein per 1 Januari 1936 voor onbepaalde tijd in bruikleen aan de gemeente Bandoeng. Het terrein was omsloten door de volgende wegen: Kebon Kawoeng, Kebon Djoekoet Noord en Residentsweg. De diverse stichtingen en verenigingen verhuizen naar de kantoren op het terrein.

Stichtingen en verenigingen gecentraliseerd 

In 1935 geeft de gemeente Bandoeng aan dat zij de diverse stichtingen en verenigingen onder een centrale wilt verzamelen: het Centraal Comité Bandoeng. Deze hield kantoor in Villa Maria, het voormalig kantoor van de directie van het Staats Spoor vlakbij de hoofdpoort van het terrein  en zou de centrale administratie verrichten voor de stichtingen en verenigingen. Iedere afdeling had een afzonderlijke administratie welke wordt overzien door het Centraal Comité. Maakt een afdeling winst dan komt die winst die afdeling weer te goede. Zo heeft het Centraal Comité een duidelijk en onmiddellijk inzicht over al de bedrijven op het terrein. Het A.B.C.D.  verhuisd eind Februari 1936 naar het terrein en gaat voortvarend van start en verplaatst de diverse geschonken machines in verschillende loodsen  om daarmee een tweede werkcentrale  voor Nederlanders te kunnen inrichtten. In een loods wordt een gaarkeuken gebouwd en een ontspanningslokaal met bibliotheek werd ingericht. Opleidingen voor werklozen worden gestart en een nieuw vak kan worden geleerd in de lokalen voor metaalbewerking, houtbewerking, zeilmakerij, touwslagerij. De producten worden in de markt gezet, zo kon men gereedschap laten slijpen bij het A.B.C.D. Maar de kosten stegen boven de baten uit en de werkcentrale zou verder dienst doen als onderdeel van de gemeente waar werklozen aan het werk konden zoals de vuilnisdienst, ophaaldienst van geschonken meubilair die op het terrein word opgeslagen in magazijnen, ophalen van oude kranten die werden verkocht aan India en oud papier en het rondbrengen van eten uit de gaarkeuken naar de wijken.  Het gas en water voor de gaarkeuken wordt tegen een speciaal goedkoop tarief geleverd en grote gaspannen werden gratis in bruikleen gegeven. Voor babies levert de Bandoensche Melk Centrale B.M.C.   tegen minimaal tarief een flinke hoeveelheid ondermelk.  Vanaf 1936 worden er dagelijks 500 porties aan werklozen verstrekt, ruim 300 porties voor de schoolvoeding en 300 halve porties voor brandslachtoffers. De St Elisabeth Vereniging en St Vincentius Conferentie bouwen loodsen op het terrein om tot woningen voor arme gezinnen en oude dames: Huize Vincentius en Huizen Elisabeth.   Het Indisch Europees Verbond had een tehuis ondergebracht in niet meer gebruikte kantoren op het Staats Spoor terrein.

Het Centraal Comité Bandoeng tijdens de bezettingsjaren 1942-1945 
Tijdens de bezettingsjaren worden de meeste buitenlanders geinterneerd in concentratiekampen. De Japanse bezettingsmacht werd eerst nog door een gedeelte van de Indonesiers gezien als een bevrijding maar dat was van korte duur. Het wordt duidelijk dat het Japan gaat om de rijkdom van Indonesie. Er worden rantsoenen voor de burgers ingesteld. De armoede was al begonnen in de jaren 1930 maar was nu erger dan ooit. Alle buitenlanders zitten in interneringskampen, alle mannen buiten de interneringskampen zijn te werk gesteld. Vrouwen en kinderen probeerden te overleven zonder enige vorm van inkomen, de weinige bezittingen waren allang verkocht, het spaargeld was bijna op en wat er nog over was aan spaargeld was door de grote inflatie niets meer waard.  Een naai- breicentrale bood plek aan 1100 dames en meisjes gedurende de jaren 1943-1945. De centrale verzorgde een overzichtelijke administratie, om in geval van Japanse controle de zakelijke opzet te bewijzen. Bijna elfhonderd moeders en dochters stonden ingeschreven. De organisatie van de productie lag in handen van mevrouw A.C.van Galen-Last voor zover het het naaiwerk betrof en de heer Bär had de verantwoording voor het breiwerk. De opdrachten werden uitbesteed aan vrouwen en oudere meisjes die daar om vroegen en daar naar het oordeel van het Comité voor in aanmerking kwamen. Het Comité gebruikte steeds de benamingen ‘naaicentrale’ en ‘ breicentrale’ om beide organisaties te onderscheiden. Het Comité had inmiddels enige naam gekregen als 'uitzendorganisatie', want er kwamen regelmatig Indonesiërs en Japanners langs die personeel nodig hadden, zowel voor privé als publieksdoeleinden. Had het Comité nog een paar jongens die schoonmaakwerkzaamheden konden verrichten? Kende het nog een goeie boekhouder? Of jongens die fietsen konden repareren? Het Centraal Comité blijft het terrein exploiteren al moet deze direct tijdens de bezetting verantwoording afleggen aan Japan die weliswaar tegen elke vorm van hulp waren, maar zelfredzaamheid goed keurde. Voor het Centraal Comité was het belangrijk de administratie perfect op orde te hebben om later na de bezetting collaboratie met de Japanse bezetter te kunnen weerleggen.  Tienduizend burgers van Bandoeng worden dagelijk van hun eerste levensbehoefde voorzien door de voorzieningen onder beheer van het Centraal Comité. Duizenden vrouwen en meisjes hebben hierdoor  de bezetting overleefd. De bedrijfsvoering van het Centraal Comité op het terrein van het voormalig Staats Spoor aan de Kebon Djoekoet is van levensbelang geweest in de jaren 1934-1945 voor de inwoners van Bandoeng. Het is vreemd dat er niet eerder grote aandacht naar dit Centraal Comité is gegeven.

Mensen 
De heer Frits Suyderhout, hoofd van het plaatselijk Indo-Comité, verantwoordelijk voor de voedselverdeling, huisvesting en werkverschaffing. Drager van het Verzetsherdenkingskruis.  
De heer Rudolph (Bob) Bär, onderhoofd van N.I.G.I.E.O. Nederlands Indische Gouvernements Im- en Export Organisatie, had aandeel in oprichting van de gaarkeuken, medeoprichter van de breicentrale welke een inkomen verschafte aan duizenden vrouwen en meisjes.    
Mevrouw A.C. van Galen-Last, Centraal Comité, administratie.
Mijnheer en mevrouw van der Capellen (Tante Truus en Paatje), de gaarkeuken.

Bandung